Tanda kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Tanta, guvernementshuvudort, Al-Gharbiyya,

Indien 

 Tānda, ort, Uttar Pradesh, Rāmpur, 
 Tāndā, ort, Uttar Pradesh, Ambedkar Nagar, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar